Йоффе — фамилия еврейского происхождения (). Имела различные написания при транскрибировании на русский язык: Ёффе, Иофе, Иоффе, Юффа, Яппа, Яффе и множество других вариантов.

Родоначальником фамилии считается пражский раввин Мордехай Йоффе (1530—1612).

 Известные представители 
 Йоффе, Авраам (1913—1983) — израильский военный и исследователь.
 Йоффе, Авраам Беньямин (1924—2008) — израильский литературный критик, литературовед, переводчик и редактор.
 Йоффе, Алиса Даниловна (род. 1987) — российский художник.
 Йоффе, Ролан (род. 1945) — англо-французский режиссёр, сын эмигранта из Риги, журналиста Марка Йоффе.
 Йоффе, Чарльз (1929—2008) — американский кинопродюсер, продюсировавший большинство фильмов Вуди Аллена.
 Йоффе, Элиэзер Липа (1882—1944) — публицист, редактор, экономист, активист и теоретик коллективного сельскохозяйственного заселения Палестины. См. также 
 Иоффе
 Яппа
 Яффе

 Примечания